Amravati (stad), een stad in de Indiase staat Maharashtra
 Amravati (district), een district in de Indiase staat Maharashtra
 Amravati (dialect), een dialect van het Noord-Gondi, gesproken in dit district
 Amravati (divisie), een divisie in de Indiase staat Maharashtra
 Amaravati (Andhra Pradesh), een kleine plaats in de Indiase staat Andhra Pradesh en vroegere hoofdstad van het koninkrijk Andra
 Amaravati (Champa), een historisch koninkrijk in Centraal-Vietnam